Мончалово — многозначный термин; топоним.

 Мончалово — посёлок в Ржевском районе Тверской области; относится к сельскому поселению Есинка. 
 Мончалово — деревня в Ржевском районе Тверской области; относится к сельскому поселению Чертолино.